Pueblo Nuevo bezeichnet folgende Municipios:

 Municipio Pueblo Nuevo (Kolumbien) im Departamento Córdoba
 Municipio Pueblo Nuevo (Durango) in Mexiko
 Municipio Pueblo Nuevo (Guanajuato) in Mexiko
 Municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán in Chiapas, Mexiko